— японец, принявший католицизм, врач, свидетель атомной бомбардировки Нагасаки, святой из Ураками.

Биография

Детство и юность 
Такаси Нагаи родился 3 февраля 1908 года в японском городе Мацуэ префектуры Симане. Его предки по линии отца были врачами. Отец Хироси Нагаи служил врачом в сельской клинике. Мать Цунэ Нагаи происходила из древнего рода самураев.

Раннее детство он провёл в сельской местности, в районе посёлка Митоя (в настоящее время город Уннан), где был воспитан согласно конфуцианским и синтоистским традициям. В 1920 году его отправили к родственникам, жившим недалеко от Мацуэ. Здесь Такаси Нагаи получил начальное и среднее европейское образование. За время обучения под влиянием преподавателей-материалистов он стал атеистом.

В апреле 1928 года поступил в Нагасакский медицинский колледж. Вступил в студенческий кружок поэтов и университетскую команду по баскетболу (рост Такаси Нагаи составлял 171 сантиметр при весе 70 килограммов).

В 1930 году скончалась его мать. Опыт потери родного человека привёл Такаси Нагаи к убеждению в существовании души. Он встал на путь духовного поиска. Большое влияние на мировоззрение молодого человека оказала книга «Мысли» Блеза Паскаля. Чтение этой книги изменило его, сделав более чутким к боли другого человека. На третьем курсе медицинского колледжа, он был крайне возмущён жестким отношением преподавателей к пациентам.

Принятие христианства 
В 1931 году в нём впервые проявился интерес к христианству. Такаси Нагаи познакомился с Мидори Мориямой, учительницей начальных классов, происходившей из семьи, члены которой в течение семи поколений руководили общиной подпольных христиан в Ураками (район в Нагасаки, впоследствии оказавшийся эпицентром ядерного взрыва).

В 1932 году он выдержал дипломный экзамен, но из-за отита правого уха частично оглох. По этой причине Такаси Нагаи не получил доступа к медицинской практике и стал заниматься исследованиями в области лучевой терапии.

24 декабря 1932 года по приглашению Мидори Мориямы он посетил собор накануне Рождества. В храме во время богослужения Такаси Нагаи пережил духовный опыт, о котором позднее говорил: «Я чувствовал, что Кто-то присутствует рядом со мной, и это Тот, кого я не знал до сих пор».

В январе 1933 года его призвали на военную службу. Перед отъездом на фронт в Маньчжурию он прошёл подготовку в Хиросиме, во время которой Мидори Морияма прислала ему перчатки и католический катехизис. На фронте Такаси Нагаи служил санитаром. Его вера в японскую культуру испытала потрясение, когда он увидел зверства японских солдат над китайским гражданским населением. По возвращении на родину, он продолжил чтение католического катехизиса, Библии и книги «Мысли» Блеза Паскаля.

9 июня 1934 года он принял крещение и взял новое имя Павел в честь японца-католика, святого Павла Мики. Таким образом Павел Такаси Нагаи присоединился к католической общине, после чего сделал предложение Мидори Морияме, которое она приняла. В августе 1934 года в соборе Ураками Павел Такаси Нагаи и Мария Мидори Морияма были обвенчаны священником в присутствии двух свидетелей. У супругов родились четверо детей: сын Макото (1935—2001 гг.) и три дочери — Икуко (1937—1939 гг.), Сасано (умерла сразу после рождения в 1940 г.) и Каяно (родилась в 1941 г.).

Павел Такаси Нагаи получил первое причастие и миропомазание в декабре 1934 года. Мария Мидори Нагаи была президентом Ассоциации женщин района Ураками. Познакомившись с сочинениями Фредерика Озанама, он стал членом Общества Святого Венсана де Поля (SSVDP). Посещал на дому бедных пациентов, которым оказывал медицинскую, духовную и материальную помощь.

С 1931 по 1936 год Павел Такаси Нагаи несколько раз встречался с францисканцем Максимилианом Кольбе, строившим в пригороде Нагасаки монастырь. В 1937 году во время войны между Японией и Китаем он был мобилизован хирургом в 5-ую дивизию. На фронте страдал не столько от последствий суровой зимы, сколько наблюдая бедствия всех жертв войны (гражданских лиц и военных, японцев и китайцев), продолжая заботиться о раненых и думать о справедливости и мире. В 1939 году получил по почте известие о смерти отца, Хироси Нагаи и дочери Икуко. В 1940 году был демобилизован. По возвращении на родину, первым делом отправился на могилу родителей. На платформе станции Нагасаки его встретили друг и сын, которого он не сразу узнал.

Продолжил исследования в области лучевой терапии, одновременно занимаясь преподавательской деятельностью в университете.

Атомная бомбардировка 
Когда 8 декабря 1941 года Япония объявила войну США, Нагаи испытал мрачное предчувствие того, что его город может быть разрушен во время этой войны.

В 1944 году профессор Павел Такаси Нагаи получил докторскую степень. 26 апреля 1945 года бомбардировка Нагасаки привела к многочисленным жертвам. Больница была переполнена ранеными. Павел Такаси Нагаи проводил дни и ночи в отделении лучевой терапии, где подвёргся радиационному излучению.

В июне 1945 года ему был поставлен диагноз лейкемия и сказано, что он проживёт не более двух-трёх лет. Узнав об этом, семья поддержала его, став духовной опорой.

Вечером 6 августа того же года, он узнал об атомной бомбардировке Хиросимы и принял решение отправить жену и детей вместе с тёщей в Мацуяму, село в 6 километрах от Нагасаки. Жена осталась с ним. Утром 8 августа Мидори Нагаи проводила улыбкой мужа на работу и ночное дежурство в больнице. Забыв свой обед, он вернулся домой и неожиданно увидел жену в слезах. Они снова простились, на этот раз, как оказалось, навсегда.

9 августа 1945 года в 11:02 атомной бомбардировке подвергся город Нагасаки. В это время доктор Павел Такаси Нагаи находился в отделении радиологии больницы Нагасакского медицинского колледжа. Он получил серьезные травмы (разрыв правой височной артерии), но вместе с остальным выжившим персоналом больницы сразу начал оказывать медицинскую помощь жертвам среди гражданского населения, а позже написал 100-страничный отчёт, в который включил свои медицинские наблюдения.

Жизнь после катастрофы 
10 августа Павел Такаси Нагаи обнаружил, что его дом разрушен, и среди кучи пепла и обуглившихся костей нашел четки жены. На могиле супруги он поставил крест с надписью: «Марина Нагаи Мидори, умерла 9 августа 1945 года, в возрасте 37 лет» (Марина уменьшительное от Марии).

8 сентября 1945 года Павел Такаси Нагаи слёг и был прикован к постели в течение месяца. 15 октября 1945 года он вернулся в район Ураками (эпицентр взрыва атомной бомбы). Здесь в 1947 году поселился в маленькой хижине размером чуть больше шести татами, построенной по его просьбе знакомым плотником из кусочков его прежнего дома. Это жилище было названо им , буквально «Как самого себя», в память о заповеди Иисуса Христа «Возлюби ближнего твоего, как самого себя»). Он жил в этой хижине вместе с двумя оставшимися в живых детьми (Макото и Каяно), тёщей и двумя другими родственниками. Когда местное Общество Святого Венсана де Поля (SSVDP) предложило ему помощь в строительстве нового дома, попросил лишь немного увеличить хижину, чтобы приспособить её для подселившегося к ним брата с семьёй и построить чайный домик в два татами, в который он перебрался сам. Этот домик стал его кельей. В нём он провел последние годы жизни в молитве и созерцании.

Шесть месяцев Павел Такаси Нагаи носил траур по супруге, не брил бороду и не стриг волосы. 23 ноября 1945 года перед руинами собора Ураками жертвы атомной бомбы провели первое богослужение. Павел Такаси Нагаи выступил с речью, исполненной веры, призвав выживших молиться о мире. В последующие годы он вернулся к преподавательской деятельности, а также написал несколько книг. Первая из них — «Колокола Нагасаки» — была завершена им к годовщине атомной бомбардировки. Хотя ему не удалось сразу найти издателя, книга была издана и стала бестселлером. В июле 1946 года Павел Такаси Нагаи потерял сознание на перроне вокзала. Теперь он окончательно оказался прикованным к постели.

В 1948 году весь гонорар за книгу в 50 000 иен был потрачен им на покупку 1000 деревьев сакуры, которые были посажены в районе Ураками, чтобы превратить эту разоренную землю в «цветущую гору». Сегодня этот вишнёвый сад называется «Нагаи сэмбондзакура» (1000 сакур Нагаи), а весной цветами этих деревьев украшаются дома в Ураками.

3 декабря 1949 года Павел Такаси Нагаи стал почётным жителем города Нагасаки, несмотря на протесты со стороны нескольких общественных деятелей, связанных с тем, что он был христианином. «Святого из Ураками», как прозвали его местные жители, в 1949 году посетил император Хирохито.

1 мая 1951 года он попросил перевезти себя в университет, чтобы студенты-медики могли наблюдать за тем, как умирает человек больной лейкемией. Вскоре после своего прибытия в 21:30 вечера Павел Такаси Нагаи скончался. Он умер в возрасте 43 лет. 3 мая 20 000 человек приняли участие в панихиде в соборе. Город Нагасаки почтил его память минутой молчания и звоном колоколов всех своих храмов. 14 мая состоялась официальная церемония прощания и тело почившего было похоронено на Международном кладбище Сакамото.

Наследие 
Главным творческим наследием Нагаи стало эссе «Колокол Нагасаки». Книга была написана в 1946 году, но опубликована только в 1949, из-за военной цензуры. В 2020-м году было опубликовано 22-е японское издание книги. В 2022 году книга была впервые издана в России. 

Такаси Нагаи оставил после себя много записей, очерков, воспоминаний, рисунков и каллиграфических произведений на различные темы (Бог, война, смерть, медицина, сиротство). Его сочинения понимались современниками, как изложение духовного опыта последствий атомной бомбардировки.

«Нёко-до» с построенной рядом библиотекой, в 1952 году стал Нагасакским мемориальным музеем Нагаи Такаси. В 2000 году музей был отреставрирован. Его директором был сын Павла Такаси Нагаи, Макото Нагаи. Ныне музеем руководит внук «святого из Ураками» Токусабуро Нагаи.

В 1991 году Медицинской Ассоциацией переживших атомную бомбардировку Нагасаки была учреждена Мемориальная премия мира доктора Такаси Нагаи.

Примечания

Ссылки 
 The Life of Dr.Takashi Nagai and His Meeting with Nagasaki 
 Nyokodo. Мемориальный музей Такаси Нагаи
 NHK Мировые архивы
 Dr. Takashi Nagai’s Funeral Address for the 8000 Catholic Victims of the Atomic Bomb pronounced on November 23, 1945 

Католицизм в Японии
Писатели Японии
Хибакуся
Умершие от лейкоза